Trouble Man: Heavy Is the Head — 8-й студийный альбом американского рэпера T.I.. Релиз состоялся 18 декабря 2012 на лейблах Grand Hustle и Atlantic. Среди 16 треков альбома совместные записи с Ар Келли, Лил Уэйн, Pink, Си Ло Грин и другими музыкантами.
Альбом возглавил реп-чарты США (№ 1 в Top Rap Albums и Top R&B/Hip-Hop Albums) и занял второе место в общенациональном хит-параде US Billboard 200 с тиражом в первую неделю 179,000 копий. По состоянию статистики на 11 июля 2013 года было продано  копий диска.

Рецензии 
Trouble Man: Heavy Is the Head получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков. На Metacritic рейтинг составил 65 из 100 на основании 7 рецензий.

Список композиций 

* (*) Co-producer
* (**) Additional production
Примечание
 Трек-лист был подтверждён 20 ноября 2012.

Чарты

Примечания 

Альбомы Atlantic Records
Альбомы, спродюсированные Фарреллом Уильямсом
Альбомы Grand Hustle Records
Альбомы, спродюсированные No I.D.